Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Naoko Sawamatsu che ha battuto in finale Florencia Labat 7–5, 7–5.

Teste di serie 

 Naoko Sawamatsu (campionessa)
 Patty Fendick (secondo turno)
 Assente
 Florencia Labat (finale)

 Meredith McGrath (primo turno)
 Linda Wild (quarti di finale)
 Marianne Werdel (primo turno)
 Rachel McQuillan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1994